Les Aquitains sont des habitants actuel de l'Aquitaine, en particulier de l'Aquitaine administrative. Pour l'Aquitaine historique, les gentilés se rapportent plutôt à des peuples de territoire plus restreint : Basques, Gascons, Béarnais (habitants), Bigourdans, Armagnacs, Aranais, etc.
 Les Aquitains, ou Ibéroaquitains, aussi parfois appelés Protobasques, Aquitaniens ou Aquitaniques, désignent une confédération de tribus de l'Antiquité comprise entre les Pyrénées occidentales, la rive gauche de la Garonne et l’Atlantique.
 Aquitain, aquitaine sont des adjectifs relatifs à l'Aquitaine dans toutes les variations du territoire au cours de son histoire.
 L'aquitain, aquitanien ou aquitanique est aussi le nom d’une langue parlée durant l'Antiquité.
 L'aquitain est le nom donné au gascon par un certain nombre de linguistes (Jules Ronjat, etc.)

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme